Смотрицкий:
 Смотрицкий, Герасим Данилович — писатель и учёный, автор предисловия к «Острожской Библии» Ивана Федорова. Отец Мелетия Смотрицкого.
 Смотрицкий, Мелетий (в миру Максим; 1570-е — 1633) — учёный и религиозный деятель, автор классической грамматики церковнославянского языка.